Concert européen, organisation stable des nations européennes au . 
 Européen, adjectif relatif à l'Europe ;
 L'Européen, une salle de spectacles parisienne.

Œuvres 
 Les Européens est un roman américain de Henry James, paru en 1878.
 Les Européens est un film dramatique anglo-américain, réalisé par James Ivory, sorti en 1979, adapté du roman d'Henry James.
 Les Européens, film composé de cinq courts-métrages sur le thème de l'identité européenne

Homonymie de titre